Seith ist der Familienname folgender Personen:

 Bobby Seith (* 1932), schottischer Fußballspieler und -trainer
 Eckart Seith (* um 1957), deutscher Jurist und Anwalt für Wirtschaftsrecht
 Karl Seith (1890–1963), badischer Heimatforscher
 Rico Seith (* 1994), deutscher Schlagersänger
 Tristan Seith (* 1979), deutscher Schauspieler
 Wolfgang Seith (1900–1955), deutscher Materialwissenschaftler

Seith ist ein Ortsname:

 Seith, Kreis Labiau, Ostpreußen, seit 1946: Schurawljowka (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch:
 Seit
 Seidt
 Seid
 Said
 Sait